Richfield (Carolina del Nord)
 Richfield (Idaho)
 Richfield (Illinois)
 Richfield (Kansas)
 Richfield (Minnesota)
 Richfield (Ohio)
 Richfield (Pennsilvània)
 Richfield (Utah)
 Richfield Springs, població dels Estats Units a l'estat de Nova York